Le tournoi de Monterrey est un tournoi de tennis professionnel. L'édition masculine 1976, faisant partie du circuit World Championship Tennis, s'est disputée du 6 au .

Eddie Dibbs remporte le simple messieurs. En finale, il bat Harold Solomon, décrochant à cette occasion le  en simple de sa carrière.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Brian Gottfried et Raúl Ramírez. Ils remportent respectivement leur  et  ATP en double, le .

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 1976 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Monterrey

Liens externes 
 

ATP 1976
1976 au Mexique
Monterrey
Tennis en janvier 1976